Билли Фьюри (; настоящее имя Рональд Уичерли; 17 апреля 1940 — 28 января 1983) — английский певец и композитор.

Дискография

Альбомы 
 Sound Of Fury (1960)
 Billy Fury (1960)
 Halfway To Paradise (1961)
 Billy (1963)
 We Want Billy (1963) MONO
 We Want Billy (1963) STEREO
 I’ve Gotta Horse (1965)
 Best Of Billy Fury (1967)
 World Of Billy Fury (1972)
 The Billy Fury Story (1977)
 Billy Fury — The Golden Years (1979)
 World Of Billy Fury, Volume 2 (1980)
 Sound Of Fury (1981), переиздание 'The Sound Of Fury' 1960
 Hit Parade (1982)
 Billy Fury In Interview With Stuart Coleman (только 200 экземпляров) (1983)
 We Want Billy (1983), переиздание 'We Want Billy' 1963
 The One And Only Billy Fury (1983)
 Memories (1983), переиздание 'Billy Fury — The Golden Years'
 The Missing Years 1967-80 (1983)
 Loving You (1984)
 The Other Side Of Billy Fury (1984)
 Sticks 'n' Stones (1985)
 The EP Collection (1985)
 Billy (1986), переиздание 'Billy' 1963
 Billy Fury (1986), переиздание 'Billy Fury' 1960
 Halfway To Paradise (1986), переиздание 'Halfway To Paradise' 1961
 The Collection (1987)
 Hit Parade (1987), переиздание 'Hit Parade' 1982
 The Best Of Billy Fury (1987), (переиздание 'B.F.- The Golden Years' — 1983
 The Sound Of Fury (2000), переиздание 'The Sound Of Fury' 1960 und 1981
 The Very Best Of Billy Fury CD (1987)
 The Sound Of Fury + 10, (1988), расширенное переиздание Sound Of Fury
 Billy Fury — The Collection (1992)
 The Other Side Of Billy Fury CD (1993)
 The 40th Anniversary Anthology CD (1998)
 Wondrous Place Live CD (2000)
 The Sound Of Fury CD (2000)
 Billy Fury Unplugged (2000)

Ссылки 
 
 
 Billy Fury biography
 Official website

Британские исполнители рок-н-ролла
Поп-вокалисты Великобритании
Рок-вокалисты Великобритании